Die Liste der Kellergassen in Hof am Leithaberge führt Kellergassen in der niederösterreichischen Gemeinde Hof am Leithaberge an.

HofamLeithaberge
Kellergasse